Бандоран (;  (Бун-Доурань)) — (малый) город в Ирландии, находится в графстве Донегол (провинция Ольстер).

Демография 
Население — 1 964 человека (по переписи 2006 года). В 2002 году население было 1 842 человек. При этом, население внутри городской черты (legal area) было 1 706, население пригородов (environs) — 258.

Данные переписи 2006 года:

В нижеприводимых таблицах сумма всех ответов (столбец «сумма»), как правило, меньше общего населения населённого пункта (столбец «2006»).

1 — доля отвечавших на вопрос о языке от всего населения.

1 — доля отвечавших на вопрос о языке от всего населения.

Города-побратимы 
  Альтеа, Испания
  Бад-Кёцтинг, Германия
  Белладжо, Италия
  Гранвиль, Франция
  Зволен, Словакия
  Карккила, Финляндия
  Кёсег, Венгрия
  Марсаскала, Мальта
  Меерссен, Нидерланды
  Нидеранвен, Люксембург
  Превеза, Греция
  Пренай, Литва
  Сезимбра, Португалия
  Сигулда, Латвия
  Сушице, Чехия
  Тюри, Эстония
  Укселёсунд, Швеция
  Уффализ, Бельгия
  Хойна, Польша
  Хольстебро, Дания
  Шерборн, Великобритания
  Юденбург, Австрия

Примечания

Ссылки 

Города Ирландии
Населённые пункты графства Донегол